Hryhoriy Petrovytch Yarmash (en ) est un footballeur ukrainien, né le  à Zaliztsi. Il évolue au poste d'arrière droit.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
  Vorskla Poltava
 Vainqueur de la Coupe d'Ukraine en 2009.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international ukrainien
Joueur du Vorskla Poltava
Joueur du Zorya Louhansk
Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance le 4 janvier 1985